Seter steht für:
 die Basiseinheit (den „Hof“) in der norwegischen Form der Almwirtschaft (auch sæter, schwed. säter oder fäbod). 
namentlich:
 Mordecai Seter, israelischer Komponist.